О’Рорк () — фамилия.

Известные носители 
  (1869—1953) — британский англиканский священник, епископ Аккры (1913—1924).
  (1830—1916) — новозеландский политик, председатель Палаты представителей (1879—1890, 1894—1902).

См. также